Yatay o yataí puede referirse a las siguientes especies vegetales:
 El yatay o yataí (Butia yatay); palmera que forma grandes palmares en Uruguay y las provincias argentinas de Corrientes y Entre Ríos, utilizada en decoración y de fruto incomestible.
 El yatay o yataí (Butia capitata); palmera oriunda de Sudamérica, ligeramente más pequeña que Butia yatay y de fruto pulposo, dulce y comestible.

Además, puede hacer referencia a:
 El arroyo Yatay, curso de agua de la provincia de Corrientes (Argentina).
 La batalla de Yatay, batalla de la Guerra de la Triple Alianza.